Elizabeth Wriothesley – dama di compagnia inglese
 Henry Wriothesley, III conte di Southampton – conte inglese
 Rachel Wriothesley – nobildonna inglese
 Thomas Wriothesley, I conte di Southampton – nobile e cortigiano inglese